Coryneum — рід грибів родини Coryneaceae. Назва вперше опублікована 1817 року.

Класифікація 
До роду Coryneum відносять 207 видів:

Примітки

Джерела 
 Nees von Esenbeck, C.D.G. 1817. System der Pilze und Schwämme. :1-334 - P.34

Роди грибів
Сордаріоміцети